Die Carol Weymuller Open 2020 fanden vom 22. bis 27. Januar 2020 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressiegerin war Nour El Tayeb, die erneut das Endspiel erreichte. In diesem unterlag sie der topgesetzten Nouran Gohar, die das Finale mit 11:9, 11:5 und 11:2 gewann und sich damit ihren neunten Titel auf der World Tour sicherte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Marie Stephan einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2019/20
2020
Sportveranstaltung in Brooklyn